Джебел () — посёлок городского типа в Балканском велаяте, Туркмения. Подчинён администрации города Балканабад. В посёлке расположена одноимённая железнодорожная станция (на линии Ашхабад — Красноводск).

Статус посёлка городского типа с 1940 года.

Центр добычи и помола поваренной соли. В 2008 году был открыт каолиновый завод. В 2011 году построен крупнейший в Туркмении цементный завод, мощностью 1 млн тонн цемента в год. В 2014 году было открыто новое предприятие по расфасовке лечебной грязи и морской соли.

В окрестностях посёлка Джебел расположен бальнеотерапевтический курорт «Моллакара».

В 4 км к востоку от станции Джебел в горах Большой Балхан находится пещера Джебел, в которой А. П. Окладников в 1949—1950 годах нашёл многослойный археологический памятник эпохи мезолита, неолита и начала бронзового века.

Транспорт 
Джебел расположен на пересечении трассы M37 (Европейский маршрут E60) и P-17, ведущей на полуостров Челекен.

Железнодорожная линия между Туркменбаши и Ашхабадом проходит через Джебел. В посёлке есть собственная железнодорожная станция.

В июле 2021 года начато строительство в Джебеле международного аэропорта.

Население

Примечания 

Населённые пункты Туркменистана